Der Begriff Tabloid bezeichnet

 im Englischen eine Boulevardzeitung,
 ein Zeitungsformat: Tabloid (Zeitungsformat)
 ein Papierformat in den USA und Kanada: Papierformat: Nordamerika
 einen Film von Regisseur David Blair, Tabloid – Gefährliche Enthüllungen (Tabloid) aus dem Jahr 2001
 das Flugzeug Sopwith Tabloid